

Localidades

Gante

Ghent (Kentucky)
Ghent (Minnesota)

Desambiguações de topônimos